Something to Say (The Sheer), een nummer van de Nederlandse band The Sheer uit 2004
Something to Say (Kane), een nummer van de Nederlandse band Kane uit 2005